Список газов содержит вещества, являющиеся газами при стандартных условиях (+25 °C и давлении 760 мм рт. ст.). Вещества отсортированы по температуре кипения.

Газообразные вещества

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Газы
Списки проекта Химия